Pseudolernentoma brasiliensis – gatunek widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 2003 roku przez hiszpańskich biologów Jordiego Luque i Artura Alvesa.

Przypisy 

Chondracanthidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2003 roku